Swine kan syfta på:

 Swine, East Riding of Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Swine, äldre namn på sundet Świna i nordvästra Polen